H4 oder H 4 steht für:
 Alstom Prima H4, eine 4-achsige Lokomotive
 Chronometer H 4 (steht für Harrisons 4. Uhrwerk; Fertigstellung 1753)
 H4 (Paralympics), eine Startklasse bei den Paralympics
 Haval H4, ein chinesisches Sport Utility Vehicle
 Histon H4, eines der fünf Haupt-Histon-Proteine des Chromatins in eukaryotischen Zellen
 Hitra cesta H4, eine Schnellstraße in Slowenien
 H4-Halogenglühlampe für Fahrzeugscheinwerfer, siehe Fahrzeugscheinwerfer #Lichtquellen
 Inter Islands Airlines (IATA-Code), Fluglinie auf den Kapverden
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Salomonen

H-4 steht für:
 Hughes H-4, US-amerikanisches Flugzeug

Siehe auch:
 Hartz IV

H4